Žiga Pance, slovenski hokejist, * 1. januar 1989, Ljubljana.

Pance je bil med sezonama 2005/06 in 2012/13 član kluba HDD Telemach Olimpija, le v sezonah 2006/07 in 2007/08 je igral za Oshawa Generalse v ligi OHL. Z Olimpijo je v sezonah 2011/12 in 2012/13 osvojil naslov slovenskega državnega prvaka. V začetku sezone 2013/14 je prestopil v HC Bolzano, novega člana lige EBEL. S klubom je kot prvo neavstrijsko moštvo osvojil naslov prvaka lige EBEL, sam je dosegel odločilni gol v podaljšku zadnje finalne tekme. Pred sezono 2015/16 je prestopil v VSV EC.

Za slovensko reprezentanco je nastopil na sedmih svetovnih prvenstvih, od tega treh v elitni diviziji. Sodeloval je pri prvem nastopu slovenske reprezentance na olimpijskem hokejskem turnirju 2014 v Sočiju. Sam je odigral vseh pet tekem.

Tudi njegov mlajši brat Eric je hokejist.

Pregled kariere 

|-
| rowspan=2|HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 22
| 0
| 4
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 28
| 16
| 5
| 21
|
| 76
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 06
|
| 5
| 2
| 0
| 2
| -2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Oshawa Generals
| OHL
| 06/07
|
| 24
| 2
| 1
| 3
| -5
| 15
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 07
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| 0
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Oshawa Generals
| OHL
| 07/08
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| +2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HD HS Olimpija
| Slovenska ml. liga
| 07/08
|
| 11
| 9
| 13
| 22
| 
| 139
|
| 9
| 10
| 12
| 22
|
| 32
|-
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 13
| 6
| 3
| 9
|
| 66
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 2
| 2
| 4
| 6
| 
| 2
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 50
| 4
| 4
| 8
| -9
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 08/09
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7
| 1
| 0
| 1
|
| 24
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 10
| 7
| 8
| 15
|
| 24
|
| 4
| 3
| 4
| 7
|
| 26
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 09
|
| 5
| 6
| 2
| 8
| +3
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 09
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 54
| 14
| 20
| 34
|
| 36
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 4
| 1
| 3
| 4
|
| 16
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 10
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 53
| 23
| 17
| 40
|
| 56
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|-
| Slovenska liga
| 10/11
|
| 3
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 11
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 11/12
|
| 46
| 17
| 16
| 33
|
| 61
|
| 6
| 1
| 6
| 7
|
| 2
|-
| Slovenska liga
| 11/12
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 6
| 3
| 5
| 8
|
| 6
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1A
| 12
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD Telemach Olimpija
| Avstrijska liga
| 12/13
|
| 54
| 11
| 20
| 31
| -10
| 30
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenska liga
| 12/13
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 4
| 4
| 2
| 6
|
| 0
|-
| Slovenija
| Olimpijske kvalifikacije
| 13
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 13
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| -2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Bolzano
| Avstrijska liga
| 13/14
|
| 41
| 14
| 7
| 21
| 0
| 17
|
| 13
| 3
| 6
| 9
| -1
| 2
|-
| Slovenija
| Olimpijske igre
| 14
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1A
| 14
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Bolzano
| Avstrijska liga
| 14/15
|
| 54
| 22
| 17
| 39
| +6
| 16
|
| 7
| 1
| 4
| 5
| -1
| 4
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 15
|
| 7
| 3
| 0
| 3
| +1
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 541
| bgcolor="#7FFF00" | 161
| bgcolor="#7FFF00" | 146
| bgcolor="#7FFF00" | 309
| bgcolor="#7FFF00" | -18
| bgcolor="#7FFF00" | 637
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 77
| bgcolor="#7FFF00" | 31
| bgcolor="#7FFF00" | 45
| bgcolor="#7FFF00" | 76
| bgcolor="#7FFF00" | -2
| bgcolor="#7FFF00" | 137
|}

Glej tudi 
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Slovenski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Slovenijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2014
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2018
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti Oshawa Generals
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HD HS Olimpija
Hokejisti HC Bolzano
Hokejisti VSV EC
Ljubljanski športniki